Municipio de Garland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Garland (condado de Arkansas, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Arkansas.
 Municipio de Garland (condado de Hempstead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hempstead.
 Municipio de Garland (condado de Miller, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Miller.
 Municipio de Garland (condado de St. Francis, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de St. Francis
 Municipio de Garland (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.